Brlić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Torkvat Brlić (1826–1868), Politiker und Publizist 
 Ignjat Alojzije Brlić (1795–1855), Schriftsteller und Kaufmann
 Ivana Brlić-Mažuranić (1874–1938), kroatische Schriftstellerin